Isaak oder Isaac steht für:

 Isaak, einer der Erzväter Israels in der Bibel
 Isaak (Name) (auch Isaac), männlicher Vor- und Familienname
 Port Isaac, Dorf in der Grafschaft Cornwall, England
 Mount Isaac, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Isaac, Song von Madonna auf dem Album Confessions on a Dance Floor

ISAAC ist die Abkürzung für:
 ISAAC (Kryptographie), Zufallszahlengenerator
 International Society for Augmentative and Alternative Communication

Siehe auch:
 Tropischer Wirbelsturm Isaac
 St. Isaak
 Jitzchak
 Schlomo Jizchaki (1040/1041–1105), französischer Rabbiner, siehe Raschi

Abkürzung